Kabaïev (masculin ; ) ou Kabaïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Patronyme 
 Alina Kabaïeva (1983-), femme politique et gymnaste russe.
 Marat Kabaïev (1961-), joueur et entraîneur de football.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe